Жунсянь (Цзыгун) (荣县) — уезд городского округа Цзыгун провинции Сычуань (КНР)
 Жунсянь (Юйлинь) (容县) — уезд городского округа Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)